Edward Barrett (1581–1645), angol nemes és politikus
Edward Barrett (1846–1923), angol krikettjátékos
Edward Barrett (1855–?), amerikai katona, Medal of Honor kitüntetett
Edward Barrett (1877–1932), ír-brit olimpiai bajnok kötélhúzó, olimpiai bronzérmes birkózó, kiváló hurling játékos, atléta
Edward Barrett (1879–1950), angol rögbi- és krikettjátékos, katona
Edward W. Barrett (1910–1989), a Columbia School of Journalism dékánja
Ted Barrett (1965), amerikai baseball játékvezető

Lásd még 
Edward Pomeroy Barrett-Lennard, angol-ausztrál telepes
Ted Barratt (1844–1891), angol krikettjátékos